Oberhub ist der Ortsname von

 Oberhub (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Oberhub (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Oberhub (Edling), Ortsteil der Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Oberhub (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Oberhub (Regenstauf), Ortsteil der Stadt Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Oberhub (Schwindegg), Ortsteil der Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Oberhub (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Oberhub (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

 Oberhub (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft von Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Oberhub (Gemeinde Haibach), Ortschaft der Gemeinde Haibach ob der Donau, Bezirk Eferding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Oberhuber
 Flugplatz Regensburg-Oberhub